Canada:
Hillsborough (New Brunswick), een plaats in New Brunswick
Hillsborough (Prins Edwardeiland), een rivier op Prins Edwardeiland

Engeland:
Hillsborough (Sheffield), een wijk in Sheffield
Hillsborough (stadion), het stadion van de voetbalclub Sheffield Wednesday FC
Hillsboroughramp, een ramp uit 1989 in dat stadion

Grenada:
Hillsborough (Grenada), een stad in Grenada op het eiland Carriacou

Noord-Ierland:
Hillsborough (Noord-Ierland), een plaats in County Down

Verenigde Staten:
Hillsborough (Californië), een plaats in Californië
Hillsborough (Florida), een rivier in Florida 
Hillsborough (New Hampshire), een plaats in New Hampshire
Hillsborough (North Carolina), een plaats in North Carolina

Zie ook 
 Hillsboro (doorverwijspagina)